Кампюа́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Эстен. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12049.

Коммуна расположена приблизительно в 480 км к югу от Парижа, в 145 км северо-восточнее Тулузы, в 25 км к северу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 450 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 270 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 183 были экономически активными, 87 — неактивными (показатель активности — 67,8 %, в 1999 году было 76,5 %). Из 183 активных работали 179 человек (104 мужчины и 75 женщин), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 87 неактивных 29 человек были учениками или студентами, 37 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон